Вулиця Тараса Бульби — назва вулиць в деяких містах України, названих на честь головного персонажу твору Гоголя — Тараса Бульби.

 Вулиця Тараса Бульби — вулиця у місті Вовчанськ.
 Вулиця Тараса Бульби — вулиця у місті Дубно.
 Вулиця Тараса Бульби — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Тараса Бульби — вулиця у місті Костопіль.
 Вулиця Тараса Бульби — вулиця у місті Кременчук.

Див. також 
 Вулиця Тараса Бульби-Боровця

Вулиці в Україні